Соревнования по бегу на 60 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 2 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 60 метров с барьерами являлся Эндрю Поцци из Великобритании.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 30 легкоатлетов.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров с барьерами у мужчин состоялся 3 марта 2019 года. Результаты участников оказались очень плотными (первое место от седьмого отделили 0,08 секунды), но относительно невысокими: только Константинос Дувалидис из Греции смог показать свой лучший результат в сезоне. Неожиданную победу одержал Милан Трайкович, завоевавший первую золотую медаль зимних чемпионатов Европы в истории Кипра. Он лучше всех среагировал на стартовый выстрел и, несмотря на три сбитых барьера из пяти, смог сохранить добытое преимущество до финиша. Действующий летний чемпион Европы Паскаль Мартино-Лагард проиграл считанные мгновения и остался с серебряной медалью, бронзу завоевал его соотечественник Орель Манга. Лидер сезона Орландо Ортега оказался далёк от своего лучшего результата и финишировал только четвёртым.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике